Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Elise Burgin e Rosalyn Fairbank che hanno battuto in finale Elizabeth Smylie e Wendy Turnbull 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (finale)
 Kathy Jordan /  Eva Pfaff (secondo turno)
 Assente
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (Campioni)

 Betsy Nagelsen /  Candy Reynolds (secondo turno)
 Svetlana Parkhomenko /  Larisa Savchenko (primo turno)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (quarti di finale)
 Marcella Mesker /  Pascale Paradis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 1986